Силач:

 Силач — озеро на севере Челябинской области, расположенное к югу от ЗАТО Снежинска и к востоку от Вишнёвогорска. 
 Силач — посёлок в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области.
 Силач — станция Южно-Уральской железной дороги на неэлектрифицированной ветке Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург.
 Силач — гавань в бухте Троицы залива Посьета Японского моря, названа в честь буксира ледокольного типа «Силач» (см. ниже).
 «Силач» — буксирное спасательное судно ледокольного типа в Русском императорском флоте, участвовавшее в Русско-японской войне.
 «Силач» (:en:Silatch) — портовый ледокол проекта «Геркулес», построенный в Санкт-Петербурге в 1910 году и работавший также в финском флоте (1918—1922) под названием «Ильмаринен» и во флоте Третьего рейха (1942—1945) под названием «Нордлихт».
 Силач — комедийный фильм 1926 года.
 «Силач Санта-Клаус» — полнометражная семейная кинокомедия, пародирующая Санта-Клауса.
 Силач ()— персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров.
Силач—персонаж мультфильмов и фильмов Смурфики и Смурфики и Смурфики 2